Харари:

Эфиопия 
 Харари — один из девяти регионов Эфиопии.
 Харари — народ, проживающий на территории Эфиопии.
  — язык одноимённого народа.

Люди 
 ''Еврейская, реже эфиопская, фамилия
 Аль-Харари, Абдуллах (1910—2008) — исламский проповедник, суфий, основатель хабашитского движения.
 Харари, Изхар (1908—1978) — израильский политик, активист-сионист.
 Харари, Михаэль (1927—2014) — израильский деятель спецслужб, бывший руководитель подразделения «Кейсария» службы внешней разведки «Моссад».
 Харари, Фрэнк (1921—2005) — американский математик, специализировавшийся в теории графов.
 Харари, Хаим (род. 1940) — израильский физик-теоретик.
 Харари, Юваль Ной (род. 1976) — израильский военный историк-медиевист, профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме, писатель.

См. также 
 Хараре
 Харири
 Хара